Rakovica – dzielnica Belgradu, stolicy Serbii
 Rakovica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Kozarska Dubica
 Rakovica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie sarajewskim, w gminie Ilidža
 Rakovica – wieś w Chorwacji, w żupanii karlowackiej, siedziba gminy Rakovica
 Rakovica – wieś w Serbii, w okręgu zlatiborskim, w gminie Čajetina
 Rakovica – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Kranj